Ступак — кінь, що йде доброю ступою
 Ступак — розмовна назва верхнього загнутого краю лопати
 Ступак — розмовна назва виду грубого взуття

Прізвище 

 Барт Ступак — американський політик-демократ.
 Ступак Володимир Федорович — народний депутат України 4-го скликання.
 Ступак Іван Іванович — народний депутат України 7-го скликання.
 Ступак Іван Станіславович (1977—2015) — лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Ступак Микола Лаврентійович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Ступак Юліан Юрійович (2000-2022) — лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни, Герой України.

Примітки